Teuchophorus  — род мух-зеленушек () отряда Двукрылые. Описан Лёвом ( Loew) в 1857 г. из Палеарктической области.

Описание 
Мелкие двукрылые насекомые. Костальная жилка на крыльях самцов палеарктических видов с характерным утолщением.

Систематика 
Типовой вид Dolichopus spinigerellus Zetterstedt, 1843.

Список видов 
119 видов из всех зоогеографических областей, кроме Неотропической.

 Teuchophorus acinaces
 Teuchophorus acuminatus
 Teuchophorus amami
 Teuchophorus anomalicerus
 Teuchophorus antennatus
 Teuchophorus armatulus
 Teuchophorus barkalovi
 Teuchophorus bipilosus
 Teuchophorus brachystigma
 Teuchophorus bulohensis
 Teuchophorus calcaratus
 Teuchophorus caprivi
 Teuchophorus chaetifemoratus
 Teuchophorus chaetulosus
 Teuchophorus clavigerellus
 Teuchophorus condylus
 Teuchophorus conspicuus
 Teuchophorus costalis
 Teuchophorus couturieri
 Teuchophorus cristulatus
 Teuchophorus crobylotus
 Teuchophorus cteniuchus
 Teuchophorus ctenomerus
 Teuchophorus cupreoobscurus
 Teuchophorus daugeroni
 Teuchophorus denticulatus
 Teuchophorus digitatus
 Teuchophorus diminucosta
 Teuchophorus dimorphus
 Teuchophorus elongatus
 Teuchophorus emeiensis
 Teuchophorus enormis
 Teuchophorus ensicornis
 Teuchophorus eurystigma
 Teuchophorus femoratus
 Teuchophorus fimbritibia
 Teuchophorus fulvescens
 Teuchophorus fuscicornis
 Teuchophorus fuscihalteratus
 Teuchophorus gissaricus
 Teuchophorus gladiator
 Teuchophorus grandior
 Teuchophorus grandis
 Teuchophorus gratiosa
 Teuchophorus guangdongensis
 Teuchophorus gymnogynus
 Teuchophorus hirsutus
 Teuchophorus humilis
 Teuchophorus ketudatae
 Teuchophorus krabiensis
 Teuchophorus laingensis
 Teuchophorus laosensis
 Teuchophorus limosus
 Teuchophorus litoralis
 Teuchophorus longicauda
 Teuchophorus longifrons
 Teuchophorus longipecten
 Teuchophorus longisetosus
 Teuchophorus meiri
 Teuchophorus miles
 Teuchophorus minor
 Teuchophorus minutulus
 Teuchophorus miricornis
 Teuchophorus modestus
 Teuchophorus monacanthus
 Teuchophorus monochaetus
 Teuchophorus neesoonensis
 Teuchophorus nigrescus
 Teuchophorus nigricosta
 Teuchophorus notabilis
 Teuchophorus obliquus
 Teuchophorus obscurus
 Teuchophorus ornatuloides
 Teuchophorus ornatulus
 Teuchophorus pappi
 Teuchophorus paradoxipus
 Teuchophorus parcearmatus
 Teuchophorus parmatus
 Teuchophorus parvus
 Teuchophorus pauper
 Teuchophorus pectinatus
 Teuchophorus peltastes
 Teuchophorus pseudobipilosus
 Teuchophorus pusio
 Teuchophorus quadratus
 Teuchophorus queenslandicus
 Teuchophorus rohdendorfi
 Teuchophorus rozkosnyi
 Teuchophorus samraouii
 Teuchophorus signatus
 Teuchophorus simplex
 Teuchophorus simplicipes
 Teuchophorus simplicissimus
 Teuchophorus sinensis
 Teuchophorus singaporensis
 Teuchophorus spatulifer
 Teuchophorus spinigerellus
 Teuchophorus spinulosus
 Teuchophorus stenostigma
 Teuchophorus taiwanensis
 Teuchophorus temasek
 Teuchophorus tenuemarginatus
 Teuchophorus tianmushanus
 Teuchophorus tiomanensis
 Teuchophorus trangensis
 Teuchophorus uncinatus
 Teuchophorus unicinatus
 Teuchophorus ussurianus
 Teuchophorus utahensis
 Teuchophorus vanaartseni
 Teuchophorus ventralis
 Teuchophorus vexillifer
 Teuchophorus yingdensis
 Teuchophorus yunnanensis
 Teuchophorus zhuae
 Teuchophorus zlobini

Экология 
Мало известна.

См. также 
 Список родов зеленушек

Примечания

Литература 
 
 
 Негробов О.П., Гричанов И.Я., Шамшев И.В. Обзoр палеарктических видoв рoдa Teuchophorus Loew /Dolichopodidae,Diptera /. - Нaуч. дoкл. высш. шк. биoл. н., 1984, N 9, с. 37 - 42.
 Grichanov I.Ya., Negrobov O.P., Selivanova O.V. 2012. A review of Palaearctic Teuchophorus Loew (Dolichopodidae, Diptera) with an updated catalog and revised key to species. Russian Entomological Journal, 21(1): 89-96.
 Kechev M., Negrobov O., Grichanov I.Ya. 2014. Diversity of long-legged flies (Diptera: Dolichopodidae) along the banks of the Omurovska River (Bulgaria), with the description of a new species of the genus Teuchophorus Loew. Acta Zoologica Bulgarica 66(3): 317-323.

Мухи-зеленушки
Роды двукрылых